Indonesië
 Randublatung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Randublatung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java